Свръх-аз или още като алтернативно изписване свръх аз, а в някои случаи назовавано и като супер-его, е понятие, въведено от Зигмунд Фройд в психоанализата. С него се означават всички норми на поведение, табута, ограничения, които регулират поведението, на което придава импулс Ид (То/Безсъзнателното). Свръх азът е носител на социалната компонента от човешкото поведение и изпълнява основно рестриктивни функции.

Вижте също 
 То
 Аз

Външни препратки 
  Американска психологична асоциация (American Psychological Association)
  Зигмунд Фройд и фройдовите архиви 
  Секция 5: Фройдовия структурен и топографски модел, Глава 3: Психология на личното развитие 101.
  lacan.com, Жак Лакан в САЩ
  Зигмунд Фройд
  Feigning Interest , видео интерпретация на то, аз и свръх аз

Психология